Гвадалупана, Гранха има више значења:

 Гвадалупана, Гранха (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Гвадалупана, Гранха (Чалко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику